Urfaust – titolo della prima versione del poema drammatico Faust di Johann Wolfgang von Goethe
 Urfaust – gruppo musicale black metal olandese